

Сіньяли — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Сіньяли — присілок, Малоянгорчинське сільське поселення, Цівільський район, Чувашія
 Сіньяли — присілок, Тувсинське сільське поселення, Цівільський район, Чувашія
 Сіньяли — село, Чебоксарський район, Чувашія
 Сіньяли — присілок, Чебоксарський район, Чувашія

Див. також 
 Другі Сіньяли
 Перші Сіньяли